Player betyder "spiller" på engelsk og kan henvise til:

 Player (magasin) - et fodboldmagasin udgivet af Aller
 Player (film) - en dansk komediefilm fra 2013
 The Player - en amerikansk film fra 1992 instrueret af Robert Altman
 Player (band) - et rockband fra USA
 Players' League - en baseball-liga
 Player versus player - et udtryk inden for computerspil
 Player's Choice - en seriespil fra Nintendo